Galma bezeichnet
 Galma Koudawatché (kurz Galma), Ort im Niger
 Galma (Fluss) in Nigeria
 Galma, eine Insel aus den Chroniken von Narnia, siehe Die Welt von Narnia #Das Land Narnia